Awart ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Awart (1933–2009), österreichischer Tischtennisspieler
 Sigrid Awart (* 1966), Psychologin und Ethnologin